

Карагай — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Карагай — аул, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Карагай — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Карагай — село, Єсільський район, Північно-Казахстанська область
 Карагай — село, Жилиойський район, Атирауська область
 Карагай — село, Зерендинський район, Акмолинська область

Карагай — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Карагай — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Карагай — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Карагай — річка на Алтаї, права притока Кокси

Див. також 
 Карагайкуль
 Карагайли
 Карагай-Юрт